Libanotis lehmanniana är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Andrejevitj Bunge. Libanotis lehmanniana ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lehmanniana